Występy w europejskich pucharach angielskiego klubu piłkarskiego Leeds United.

Wykaz spotkań pucharowych

1965–2000

2001–2020

Statystyki 

Aktualizacja : 20.11.2022

Uwagi

Bibliografia 

 

Leeds United F.C.
Angielskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach